Costelloe ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Costelloe (* 1945), irischer Designer
 Timothy Costelloe SDB (* 1954), australischer Ordenspriester und römisch-katholischer Erzbischof von Perth

Siehe auch:
 Costello
 Costeloe